Tumulus van Herderen (De La Brassinnestraat), een Gallo-Romeinse grafheuvel bij Herderen in de Belgische provincie Limburg in de gemeente Riemst, ten zuiden van de De La Brassinnestraat
 Tumulus van Herderen (Grootbos), een Gallo-Romeinse grafheuvel bij Herderen in de Belgische provincie Limburg in de gemeente Riemst, ten noorden van de straat Hoogboschveld